Bass Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bass Lake, Ontario, sjö,

USA 

 Bass Lake (ort i USA, Indiana, Starke County, lat 41,21, long -86,60), 
 Bass Lake (ort i USA, Kalifornien, Madera County, lat 37,32, long -119,57), 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar